«Ханки» — советский футбольный клуб из города Ханка, Хорезмская область, Узбекская ССР. Создан не позднее 1971 года.

Названия 
 1972—1974 — «Янгиарык»
 1975 — «Ханки» (Янгиарык)
 1976 — «Хорезм» (Янгиарык)
 1977—1986 — «Хорезм» (Ханки)
 1987—1988 — «Ханки»

История 
В 1971 году клуб «Янгиарык» из одноимённого посёлка Хорезмской области стал победителем Чемпионата Узбекской ССР.

В 1972 году клуб начал выступление во Второй лиге чемпионата СССР.

В 1977 году клуб переехал в другой городок Хорезмской области Ханка и сменил название на «Хорезм».

В 1983 году клуб покинул Вторую лигу чемпионата СССР. В 1984 году клуб стал победителем Чемпионата Узбекской ССР и вернулся во Вторую лигу.

В 1989 году клуб прекратил существование.

Статистика выступлений

Чемпионаты СССР

Кубок СССР

Чемпионаты Узбекской ССР

Примечания

Ссылки 
 
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Хорезмской области
Футбольные клубы Узбекистана, прекратившие существование